Lavaca – fiume degli Stati Uniti d'America
Lavaca – città degli Stati Uniti d'America